Spojení písmen M a S a číslice 13 může mít různé významy:

 Sojuz MS-13 – ruská kosmická loď
 Mara Salvatrucha – zločinecký gang